Јокичи Игараши (; 26. јануара 1902 — 23. јула 2013) био је најстарији мушкарац у Јапану од смрти Џироемона Кимуре до властите смрти.

Биографија
Рођен је у Нишинаки, граду Сањо, Префектура Ниигата у Јапану, 26. јануара 1902. године. Када је био млађи, често је изјављивао да жели да постане стогодишњак. Имао је четворо деце, од којих је до јуна 2013. имао једанаесторо унучади, двадесет двоје праунучади и једно пра-праунуче.

Суперстогодишњак
Пре него што је откривено да је Салустијано Санчез старији и од Јокичија Игарашија и од тада покојног Џејмса Макубрија мислило се да је Јокичи најстарији живи мушкарац на свету. Титулу најстаријег живог мушкарца у Јапану наследио је после смрти Џироемона Кимуре, а након Јокичијеве смрти најстарији мушкарац у Јапану постао је Сакари Момој.

Јокичи је умро од пнеумоније (упале плућа), 23. јула 2013. године у доби од 111 година и 178 дана.

Референце
World's oldest man Kimura dies at 116
Gerontology Research Group
新潟県 Data Collection Site
Jokichi Ikarashi Gerontology Wiki
国内最高齢１１１歳の男性が死去／新潟の五十嵐さん Shikoku Shimbun, 23. јул 2013
Jokichi Ikarashi Find A Grave

Рођени 1902.
Умрли 2013.
Суперстогодишњаци
Јапанци